Pigafetta peut faire référence à:

Patronymes 
 Antonio Pigafetta, marin et chroniqueur italien du 
 Filippo Pigafetta, (1533 –1604), explorateur, historien et capitaine d’armée italien.

Botanique 
 Pigafetta (genre)